Jméno a příjmení Jiří Valenta má více nositelů:

 Jiří Valenta (herec) (1928–1996) – český herec, konferenciér, hlasatel
 Jiří Valenta (lékař) (1933–2020) – český chirurg, emeritní děkan, vysokoškolský pedagog
 Jiří Valenta (výtvarník) (1936–1991) – český malíř, emigroval v roce 1968 do Německa
 Jiří Valenta (hudebník) (* 1959) – bývalý hráč na klávesové nástroje ve skupině Olympic (1986–2020)
 Jiří Valenta (politik) (* 1965) – český politik, od roku 2013 poslanec za KSČM
 Jiří Valenta (fotbalista) (* 1988) – český fotbalista